Iacob Coman (n. 20 februarie 1962, Reghin, jud. Mureș, România) este poet, pictor, teolog, pastor, conferențiar universitar.

Biografie:

Născut din Alexa Coman (descendent din familia nobiliară Cosma Coman de Moisei și fost deținut politic,condamnat la 8,5 ani de închisoare pentru conștiință în timpul regimului comunist) și Floarea Coman, născută Georzica.

Copilăria și-o petrece în satul Solovăstru și orașul Reghin. Anii copilăriei sunt înnobilați de părinții Alexa și Floarea Coman și marcați scolastic de educatoarea VeselinaBaciu, învățătoarea Maria Stamate, profesorul Nicolae Patron și profesoara Maria Pescaru.

Vocațiile artistice și poetice îi sunt descoperite din copilărie: artistic muzicale de Maria Stamate, artistic plastice de sculptorul Adam Barati, aptitudinile poetice de profesoara Maria Alexe și aptitudinile oratorice de prezbiterul Ilie Șerbănuț.

Absolvă Școala de Muzică și Artă Plastică din Reghin, clasa de vioară profesor Alexandru Jurian, Școala Militară de Muzică din București, clasa de trompetă Constantin Gherghina, Liceul Pedagogic din Târgu Mureș, clasa de trompetă Peter Sarosi. La nivel dirijoral se dezvoltă sub îndrumarea compozitorului Ioan Chiorean și prof. univ. dr. Ioan Golcea. 

În 1996 este licențiat al Universității „Emanuel” din Oradea fiind marcat de viața și pedagogia profesorului dr. Iosif Țon. În 1996 obține titlul de doctor în Teologie fundamentală și dogmatică, distincția „cum laudae” cu teza: Teologie și Doxologie. (Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Coordonator științific: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică) În 2008 va absolvi programul de doctorat în litere cu teza „Spiritualitatea literaturii române vechi, resursă pentru românismul postmodern”. (Universitatea din București, coordonator științific Acad. Prof. Univ. Dr. Dan Horia Mazilu. Teza va fi susținută doar în catedră datorită decesului prematur al Acad. Dan Horia Mazilu) În 2009 obține titlul de doctor în filosofie,cu teza „Realitate și ficțiune în gândirea metafizică”la Academia Română, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”. (Coordonator științific: Acad. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Vlăduțescu.)

Parcurge titlurile universitare de preparator, lector și conferențiar universitar. Este titular de curs la Universitatea Adventus din Cernica, Theologische Hochschule Friedensau, Germania, Institutul Teologic Penticostal din București și Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș. Va preda următoarele cursuri: Introducere în teologie, Teologiecomparată, Istoria gândirii creștine, Dogmatică (Hristologie, Pneumatologie, Dogma despre Dumnezeu) Apologetică, Omiletică, Stilistica limbii române, Istoria literaturii române vechi, Sociologia educației.

Opera literară: 

„Spiritualitatea literaturii române vechi, resursă pentru românismul postmodern” în limba română și franceză, încă nepublicate, 300 p.

„Tăciunele Sfânt”, Vol. I – Dogmă și poezie, București, 2003, 150 p.

„Tăciunele Sfânt”, Vol. II, București, 2003, 234 p.

„Integrala 50”- șase volume de versuri, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2012, 1262p. Prefațată de poet prof. dr. Ștefan Bratosin. 

1. „Și să-L cunosc… I”

2. „Și să-L cunosc II”

3. „Plângerea ultimului geniu”

4. „Dorm Oglinzile”

5. „Tăciunele sfânt”

6. „Amintiri dintr-o iubire”; versuri

Opera teologică (autor unic și coautor):

1999-Theo-Doxa-Logia, prefațată de prof. dr. Ioan I. Ică jr. București, 435 p.

2000-Natură – Persoană între opțiune și necesitate, București, 208 p.

2003-Semnificație și teologie în poezia ebraică biblică, Institutul Teologic Adventist, București, 291p.

2004-Bazele Biblice al Hristologiei, Editura Institutului Teologic Adventist, București, 178p.

2008-Teologie fundamentală și metafizică, Editura Casa Cărții de știință, Cluj-Napoca, 397p.

2004-Prețuind Harul lui Dumnezeu, Institutul Teologic Adventist, Cernica, 353p.

2010-Priesthood in the Evangelical and OrthodoxTradition – A Comparative Studiy, VTR Publications, Nurnberg, Germany

2012-Psaltirea Renascentistă Franceză, Editura Academiei Române, București, 433 p.

2017-Reforma protestantă sau protestul politizat al Sfintelor Scripturi, 32p, în Reforma – 500 de ani de impact teologic, eclesiastic și social. Editori Ioan-Gheorghe Rotaru & Ieremia Rusu, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 800p

Opera de artă plastică:

Peste 50 tablouri în ulei pe diferite esențe de lemn și pe pânză:

Povara, 2017

Nașterea, 2017

Luminarea, 2017

Întoarcerea, 2017

Drumul, 2017

Plânsul, 2017

Mântuirea, 2017

Sfințenia, 2018

Izbăvirea, 2018

Eros, 2018

Tainele, 2018

Desăvârșirea, 2018

Drama, 2018

Furia, 2018

Iubirea, 2018

Mărgăritare – 35, 2018

Crucea Unirii – 1918, 2018

Mihai I – Regele României, 2019

Răstignire – moarte – înviere I, Mai – 2019

Menorah, Iulie – 2019

Autoportret, August – 2019

Zdrobirea, Octombrie – 2019

Răstignire – moarte – înviere II, Octombrie – 2019

Masa de Taină, Noiembrie – 2019

Botezul, Noiembrie – 2019

Răstignirea, Noiembrie – 2019

Sodoma, Noiembrie – 2019

Zămislirea, Decembrie – 2019

Împăcarea, Decembrie – 2019

Ecoul, Decembrie – 2019

S-a sfârșit, Decembrie – 2019

Dincolo, Decembrie – 2019 

Sinele Lui, Ianuarie – 2020

Cum Laude, Ianuarie – 2020

În ceruri, Ianuarie – 2020

Nerepetabil, Ianuarie – 2020 

Tihna, Ianuarie – 2020

Salvați-ne, Februarie – 2020

Potopul, Februarie – 2020

Învierea, Februarie – 2020

Creația, Martie – 2020

Album „Rămân contemporan cu voi”, prefațat de critic de artă dr. Mircea Oliv, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2019. Tablourile au fost valorificate în România, Statele Unite ale Americii, Franța, Germania.

Activitatea pastorală:

Peste 6000 de predici, pe 4 continente în peste 15 țări.

Sute de consilieri familiale,

Consilieri premaritale.

Activitatea didactică:

Peste 2600 ore de curs,

Seminarii în peste zece centre universitare,

Peste 20 de studii în reviste și simpozioane internaționale,

Peste 30 de studii în reviste și simpozioane naționale

             Afilieri și distincții:

Membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Membru al Asociației pentru Suport și Inițiativă – România (ASI).

Premiul Special al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Târgu Mureș și al revistei „Izvoare filosofice” la Festivalul Internațional Lucian Blaga, Sebeș, 9-12 mai 2019

Premiul al II-lea la Simpozionul Internațional „Mihai Eminescu – Poet Național și Universal” Iași, 15 Ianuarie 2011

Bibliografie:

Alexandru Filipașcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureșene de origine română (The Encyclopedia of Noble Families of a Romanian Origin in Maramureș County), Ediția a II-a Editura Eikon, 2015, București

Ana Cosma, Scriitori Români Mureșeni – Dicționar bibliografic, 2000, Târgu Mureș

Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin, Cenaclul literar Lucian Blaga, Neprețuitele râuri – Antologie literară reghineană, Editura Tipomur, 2002, Târgu Mureș

Georgeta Mărginean, Demeter Judit, Profiluri Reghinene – Dicționar bibliografic, 2008, Reghin

Date personale pentru chenar dreapta:

Născut 20 Februarie 1962, Reghin – România

Căsătorit cu Lia Ildiko Coman

Copii: Roberth Coman și Ruth Coman

Naționalitatea: Român

Cetățenie: Română

    Ungară

Ocupație:

Poet

Pictor

Pastor

Teolog

Conferențiar universitar 

Prezență online:

Web Site 
Canal Youtube